Манфред Векверт (; 3 декабря 1929, Кётен — 16 июля 2014, Берлин) — немецкий театральный режиссёр. Доктор философии (1970). Президент Академии искусств ГДР в 1982—1990 годах.

Биография 
Манфред Векверт родился в Кётене, в Саксонии-Анхальт; вырос без отца, с матерью-телефонисткой. В 1945 году 15-летним подростком был мобилизован в армию, но через три дня самовольно вернулся домой.

В 1946 году Векверт вступил в Либерально-демократическую партию, активно участвовал в её предвыборной кампании, в частности расклеивал плакаты, извещавшие граждан том, что коммунисты намереваются обобществить женщин. Но в 1947 году вышел из партии, обнаружив, что под её крышей нашли себе приют бывшие нацисты. В эти годы, кроме политики, увлекался театральной самодеятельностью: в 1946-м вступил в Театр рабочей группы при Культурбунде, где впервые попробовал свои силы в качестве режиссёра.

В ГДР 
В 1950 году Векверт получил педагогическое образование и недолгое время преподавал математику в средней школе в Кётене. В том же году создал собственную любительскую театральную труппу при Обществе германо-советской дружбы. С этой труппой на сцене Городского театра Кётена Векверт поставил «Вассу Железнову» А. М. Горького, рекомендованную ему советским комендантом города.

Следующей постановкой стала случайно попавшая Векверту в руки одноактная пьеса Бертольта Брехта «Винтовки Тересы Карар». Скромностью молодой коллектив, по свидетельству самого Векверта, отягощён не был и пригласил на премьеру автора; Брехт не приехал, но, в свою очередь, пригласил коллектив показать спектакль на сцене театра «Берлинер ансамбль» и прислал в Кётен два автобуса. После показа, состоявшегося в феврале 1951 года, Брехт пригласил в свой театр исполнителя главной роли Эриха Франца, токаря по профессии, и Векверта — в качестве ассистента режиссёра.

«Берлинер ансамбль» 
Первой режиссёрской работой Векверта стала поставленная в 1953 году под руководством Брехта его пьеса «Мать» в венском Новом театре («Скала»). В 1953—1955 годах Векверт был ассистентом Брехта при постановке ряда спектаклей, в том числе «Кавказского мелового круга» и «Зимней битвы» И. Бехера. После смерти драматурга в течение нескольких лет работал в паре с его более опытным учеником — Петером Паличем; из их совместных постановок наибольший успех выпал на долю «Карьеры Артуро Уи». Спектакль, поставленный в «Берлинер ансамбль» в 1959 году, выдержал 532 представления, был удостоен Национальной премии ГДР, а в 1960 году в Париже получил Первую премию Объединения театральных и музыкальных критиков.

В 1961 году Палич эмигрировал в Западную Германию, и Векверт, ещё в 1960 году назначенный главным режиссёром «Берлинер ансамбль» (при интенданте Елене Вайгель и художественном руководителе театра Эрихе Энгеле), в дальнейшем работал в основном в паре с Йохеном Теншертом. Вместе они поставили, в частности, «Дни Коммуны» Брехта и «Дело Оппенгеймера» (In der Sache J. Robert Oppenheimer) Хайнара Кипхардта. Выдающимся событием театральной жизни была признана их совместная постановка «Кориолана» У. Шекспира в обработке Брехта. Прохладно встреченный восточногерманской критикой, за рубежом этот спектакль, поставленный в 1964 году, стал едва ли не самым большим успехом театра после смерти Брехта. Питер Брук, сам нашедший в «эпическом театре» Брехта ключ к новым прочтениям Шекспира, писал о «Кориолане»: «В ряде отношений этот спектакль можно назвать триумфальным. Многие стороны пьесы словно впервые зазвучали: большая часть её редко бывала так хорошо поставлена. Труппа подошла к пьесе с социальной и политической меркой, а это означало, что штампованные механические способы сценического решения шекспировской толпы больше не годились… Та энергия, которая придавала актёрам силы на протяжении нескольких месяцев работы, высветившая в итоге смысл того, что находится за пределами сюжета, шла от интереса актёра к социальной теме. Маленькие роли не казались исполнителям скучными — они никогда не превращались в фон по той причине, что несли с собой темы, интересные для изучения и обсуждения. И простые люди, и трибуны, и сражение, и массовка были насыщенными: пускались в ход все театральные формы — костюмы носили печать каждодневной жизни, но сами мизансцены шли от трагедии».

В том же году Векверт сочинил и поставил необычный спекталь, посвящённый Брехту, «Стихи и песни», предвосхищавший «поэтические спектакли» Юрия Любимова в Театре на Таганке: стилизованный под берлинское литературное кабаре 20-х годов (причём репертуар обновлялся от представления к представлению), этот спектакль игрался в фойе, без декораций, актёры читали стихи Брехта, записи из его дневников и афоризмы, порою весьма острые, пели песни на его стихи, но это был, по свидетельству Георгия Товстоногова, не концерт, а «своеобразно организованное сценическое зрелище, объединённое, сцементированное единой художественной волей». Спектакль пользовался исключительным зрительским успехом; попытки закрыть его с помощью пожарной охраны, театр, по свидетельству Векверта, отбил вместе со зрителями.

Свободный режиссёр 
В 1969 году из-за разногласий с Еленой Вайгель по вопросам дальнейшего развития театра Векверт покинул «Берлинер ансамбль». Годом раньше из-за своей чрезмерной политической смелости театр пришлось покинуть молодым талантливым режиссёрам Манфреду Карге и Маттиасу Лангхофу.

В течение ряда лет он был свободым режиссёром, ставил спектакли в Немецком театре в Берлине, а также за рубежом, в том числе в цюрихском «Шаушпильхаузе», где поставил, в частности, пьесу М. Горького «Егор Булычов и другие» и «Жизнь и смерть Ричарда III» У. Шекспира; в Лондоне, в Королевском Национальном театре, который возглавлял в то время Лоренс Оливье, Векверт в 1971 году ещё раз поставил «Кориолана».

В эти же годы Векверт занялся преподавательской деятельностью. В 1970 году он защитил в Берлинском университет им. Гумбольдта докторскую диссертацию в области философии («Театр и наука»). В 1974 году основал Институт театральной режиссуры (объединённый в 1981-м с Государственной театральной школой в Высшую школу театрального искусства «Эрнст Буш») и стал его первым директором; с 1975 года был профессором. Покинул этот пост в 1977 году в связи с возвращением в «Берлинер ансамбль».

Возвращение в «Берлинер ансамбль» 
После смерти Елены Вайгель в 1971 году театр возглавила Рут Бергхауз; её попытки открыть сцену «Берлинер ансамбль» для экспериментов, вызвали недовольство как у коллектива театра, так и у зрителей, и в 1977 году ей пришлось покинуть свой пост. Новым интендантом стал Векверт.

Как и другие непосредственные ученики Брехта, Петер Палич и Бенно Бессон, Векверт на протяжении всей своей режиссёрской карьеры сохранял верность эстетике Брехта, по-своему развивая принципы «эпического театра». В 1977 году он пригласил в «Берлинер ансамбль» в качестве драматурга Фолькера Брауна, который оставался его правой рукой вплоть до 1990 года, инсценировал в духе «эпического театра» прозаические произведения и обрабатывал пьесы, изначально не эпические. Среди наиболее значительных постановок этого периода — первоначальная, «датская» редакция «Жизни Галилея» (с Эккехардом Шаллем в главной роли), «Турандот, или Конгресс обелителей» Б. Брехта, а также «Самоубийца» Н. Эрдмана.

В 1982 году Векверт в результате тайного голосования стал преемником Конрада Вольфа на посту президента Академии искусств ГДР; в этом качестве он был избран кандидатом, а в 1986 году — членом ЦК СЕПГ.

В объединённой Германии 
После объединения Германии Векверт в 1991 году был обвинён в сотрудничестве со «Штази». В ходе развязанной западногерманской прессой кампании утверждалось, что он не более чем карьерист СЕПГ и не имеет за собой никаких художественных достижений. Сам Векверт отрицал факт доносительства, тем более что это занятие не соответствовало его рангу президента Академии искусств и члена ЦК СЕПГ. Его защищали коллеги; так Петер Цадек писал, что Векверт — «один из тех, кто создавал немецкий театр в последние 30 лет». Джорджо Стрлер называл Векверта «самым витальным» продолжателем дела Брехта; как о большом художнике отзывался о нём и Энтони Хопкинс, игравший заглавную роль в лондонском «Кориолане». Тем не менее с поста интенданта «Берлинер ансамбль» Векверту пришось уйти. При новом, коллективном руководстве он остался в театре в качестве режиссёра-постановщика, успел поставить «Приключения бравого солдата Швейка» — инсценировку романа Я. Гашека, сделанную Брехтом ещё в 20-х годах для Эрвина Пискатора; но в 1992 году был вынужден покинуть «Берлинер ансамбль» — после незаконного уволенения сенатом 15 актёров и сотрудников театра.

Несмотря на испорченную политическую репутацию, Векверт оставался востребованным режиссёром, ставил спектакли как в восточной, так и в западной части Германии, а также в венском Бургтеатре, который до 1999 года возглавлял Клаус Пайман.

В объединённой Германии Векверт вступил в Социал-демократическую партию, с 1999 года был членом Совета старейшин СДПГ, но принадлежал к левому крылу партии, которое с 1999 года возглавлял Оскар Лафонтен. В 2004 году он покинул СДПГ вместе с её левым крылом, которое в 2005-м, объединившись с бывшими восточногерманскими коммунистами — Партией демократического социализма, образовало «Левую партию. ПДС», два года спустя преобразованную в партию «Левые» (Die Linke).

Творчество

Избранные театральные постановки 
Берлинер ансамбль
  — «Удалой молодец — герой Запада» Д. М. Синга (совместно с П. Паличем)
  — «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (совместно с П. Паличем)
  — «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта (совместно с П. Паличем)
  — «Фрау Флинц» (Frau Flinz) Х. Байерля (совместно с П. Паличем)
  — «Дни Коммуны» Б. Брехта (совместно с Й. Теншертом)
  — «Стихи и песни», композиция М. Векверта на основе сочинений Б. Брехта
  — «Кориолан» У. Шекспира, в обработке Б. Брехта (совместно с Й. Теншертом)
  — «Дело Оппенгеймера» (In der Sache J. Robert Oppenheimer) Хайнара Кипхардта
  — «Дознание» (Die Ermittlung) П. Вайса
  — «Святая Иоанна скотобоен» Б. Брехта (совместно с Й. Теншертом)
  — «Галилео Галилей», на основе «датской» редакции «Жизни Галилея» Б. Брехта (совместно с Й. Теншертом)
  — «Егор Булычов и другие» А. М. Горького
  — «Великий мир» (Großer Frieden) И. Бехера (совместно с Й. Теншертом)
  — «Турандот, или Конгресс обелителей» Б. Брехта (совместно с Й. Теншертом)
  — «Иоганн Фауст» (Johann Faustus) Г. Эйслера (совместно с Й. Теншертом)
  — «Троил и Крессида» У. Шекспира
  — «Закат эгоиста Фатцера» (Der Untergang des Egoisten Fatzer) Б. Брехта в редакции Х. Мюллера
  — «Самоубийца» Н. Эрдмана
  — «Приключения бравого солдата Швейка» Я. Гашека, инсценировка Б. Брехта

 «Шаушпильхауз», Цюрих
  — «Егор Булычов и другие» А. М. Горького
  — «Жизнь и смерть короля Ричарда III» У. Шекспира
  — «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта
  — «Принци Гомбургский» Г. Клейста

Бургтеатр, Вена
  — «Принци Гомбургский» Г. Клейста
  — «Валленштейн» Ф. Шиллера

 Другие театры
  — «Дни Коммуны» Б. Брехта (совместно с Б. Бессоном; первая постановка пьесы) — Карл-Маркс-Штадт
  — «Кориолан» У. Шекспира (совместно с Й. Теншертом) — Королевский национальный театр (Royal National Theatre), Лондон
  — «Жизнь и смерть короля Ричарда III» У. Шекспира — Немецкий театр
  — «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта — Мангеймский театр

Награды и премии 
 Национальная премия ГДР — 1959, 1961, 1989
 Орден Заслуг перед Отечеством (Vaterländischer Verdienstorden, 1979)
 Орден Карла Маркса (Karl-Marx-Orden, 1984)

Сочинения 
 Arbeit mit Brecht. Berlin, 1973
 Erinnern ist Leben. Eine dramatische Autobiographie. Leipzig, 2000

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Манфреда Векверта 

Берлинер ансамбль
Члены Академии искусств ГДР
Члены ЦК СЕПГ
Члены Социал-демократической партии Германии
Члены Левой партии Германии